Елизабета Джоревска () е сръбска филмова, кино и театрална актриса, известна с ролята си във филма „Ъндърграунд“.

Биография 
Елизабета Джоревска е родена на 11 януари 1961 година в град Скопие, тогава в Социалистическа федеративна република Югославия. Още като бебе се мести да живее в Белград. Учи актьорстко майсторство във Факултета по драматично изкуство в Белград, в класа на Предраг Байчетич заедно с други известни сръбски актьори, сред които Мая Саблич и Бранко Видакович. Джоревска изигрдава над 40 значими филмови роли, сред които „Октоберфест“ (Октобарфест), „Лагер Ниш“ (Лагер Ниш), „Ъндърграунд“, „Някой все още ме чака“ (Неко ме ипак чека), „Сестри“ (Сестре) и други. Елизабета Джоревска има също така и много плодотворна театрална кариера, играейки в над 60 представления, сред които и в много мюзикъли. Сред по-известните представления, в които играе са „Три сестри“ (Три сестре), „Въртележка“ (Вртешка), „Стъклена менажерия“ (Стаклена менажерија) и други. Сред по-значимите мюзикъли, в които участва са „Кабаре“, „Чикаго“ и други. Играе във филма на Ралф Файнс „Кориолан“. Носителка е на серия награди и признания. Живее и работи в Белград.

Филмография

Бележки 

Сръбски актьори и актриси
Белградчани
Родени в Скопие